

Localidades

Valley View (Ohio)
Valley View (Pensilvânia)
Valley View (Texas)

Desambiguações de topônimos